Nogometno prvenstvo otoka Hvara  za 1972. godinu je igrana u ljetnim mjesecima 1972. godine.  
U prvenstvu je sudjelovalo devet momčadi koji su igrali u dvije lige
 Prva liga (4 kluba) - igrana dvokružno
 Druga liga (5 klubova) - igrana jednokružno.
Utakmice su igrane na igralištima u Jelsi i Hvaru. 
Prvak I. lige je bila "Jelsa", a II. lige "Levanda" iz Velog Grablja.

Prva liga 

 Ljestvica

 Rezultatska križaljka 

 Izvori:  

 Najbolji strijelac 
 7 golova
 Kuzma Plančić (Jadran)

Druga liga 

 Ljestvica

"Primorac" iz Vrboske se spominje i pod imenom "Ribar" 

 Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutrašnje oveznice 
 Hvarska nogometna liga
 Prvenstvo NSO Split 1971./72. 
 Prvenstvo NSO Split 1972./73.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Drago Radoslavić: Jadran naše mladosti : povodom 72. obljetnice HNK "Jadrana" iz Staroga Grada i stoljeća nogometa na Hvaru, Stari Grad, 2008., , (str. 108-111, 277, 298) 
 (www.island-hvar.info/fnl/arhiva/1972.htm ) Hvarska nogometna liga, Prvenstvo 1972., preuzeto 31. srpnja 2019.  
 (www.island-hvar.info/fnl/arhiva.htm ) Hvarska nogometna liga, Arhiva rezultata, pristupljeno 31. srpnja 2019.  
  

1972
Hvar 72
Hvar 72